Această listă recenzează principalele stele situate în constelația Orion, clasate după magnitudinea aparentă, în ordine descrescătoare.

Lista

Vezi și
 Orion
 Lista stelelor după constelații

Bibliografie
 ESA, The Hipparcos and Tycho Catalogues, 1997,  , consultat la 26 decembrie 2006
 Natalya Dmitrievna Kostyuk, HD-DM-GC-HR-HIP-Bayer-Flamsteed Cross Index, 2002,  , consultat la 26 decembrie 2006
 N. G. Roman, Identification of a Constellation from a Position, 1987,  , consultat la 26 decembrie 2006

 SIMBAD Astronomical Database, 4-01-2007

Orion